Косшиги́р () — село у складі Акжаїцького району Західноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Жанабулацького сільського округу.

У радянські часи село називалось Локтево.

Населення — 65 осіб (2009; 194 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Акжаїцького району
Села Західноказахстанської області